Il 19º Campionato africano femminile di pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA AfroBasket Women 2009) si è svolto in Madagascar dal 9 ottobre al 18 ottobre 2009.

I Campionati africani femminili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali, organizzata dalla FIBA Africa. L'edizione 2009, organizzata ad Antananarivo, servì come torneo eliminatorio per partecipare al Campionato mondiale femminile di pallacanestro 2010. Il Senegal si aggiudicò la vittoria finale battendo il Mali. Entrambe le finaliste ottennero la qualificazione al mondiale.

Squadre partecipanti

Gruppo A

Gruppo B

Turno preliminare

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale terzo posto

Finale

Quinto posto

Semifinali 5º-8º posto

Finale settimo posto

Finale quinto posto

Nono posto

Semifinali 9°-12°

Finale undicesimo posto

Finale nono posto

Squadra campione

Classifica finale

Collegamenti esterni

 

Pallacanestro nel 2009
2009
Competizioni sportive ad Antananarivo